Бори́с Заха́рович Туре́цкий (30 августа 1928, Воронеж — 1 ноября 1997, Москва) — российский художник.

Биография 
Родился 30 августа 1928 года в Воронеже. В 1934 году Б. Турецкий занял второе место на Всесоюзном конкурсе детского рисунка «Спасение челюскинцев». В 1946 году поступил в Пензенское художественное училище им. К. Савицкого. В 1947 году переехал в Москву и перевёлся в Московское областное художественное училище на театральный факультет (преподаватели М. Перуцкий, М. Хазанов). В 1948 году познакомился с В. Вейсбергом. С 1953 по 1959 год учился на заочном отделении Московского полиграфического института.

В конце 1970-х годов прервал работу в искусстве.

В 1986 году прошёл творческий вечер Б. Турецкого в выставочном зале «На Каширке». С 1989 года активно занимался беспредметной графикой и бумажными объектами.

Умер 1 ноября 1997 года в Москве.

Работы находятся в собраниях 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
 Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва.
 Государственный Центр современного искусства, Москва.
 Музей АРТ4, Москва.
 Новый музей, Санкт-Петербург.
 Кемеровский областной музей изобразительных искусств, Кемерово.
 Курская областная картинная галерея им. А.А. Дейнеки, Курск.
 Орловский областной музей изобразительных искусств, Орёл.
 Сахалинский областной художественный музей, Южно-Сахалинск.
 Музей Джейн Вурхис Зиммерли, коллекция Нортона и Нэнси Додж, Рутгерский университет, Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США.
 Коллекция Евгения Нутовича, Москва.
 Коллекция фирмы «Прома», Москва.
 Собрание Игоря Маркина, Москва

Персональные выставки 
 2016 — «Борис Турецкий». Музей АРТ4, Москва
 2005 — «Борис Турецкий». Муниципальная художественная галерея, Кострома.
 2004 — «Борис Турецкий». Галерея мастеров, Москва.
 2004 — «Борис Турецкий». Муниципальная художественная галерея, Кострома.
 2003 — «Борис Турецкий». Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 1996 - Борис Турецкий. Графика. Галерея Ольги Хлебниковой. Центральный дом художника, Москва.
 1993 — «Предшественники русского поп-арта» (совм. с М. Рогинским и М. Чернышовым). Центральный дом художника, Москва.
 1988 — «Борис Турецкий». Выставочный зал Института атомной энергии им. Курчатова, Троицк.
 1959 — «Борис Турецкий». Квартира композитора А. Волконского, Москва.

Ссылки 
 Сайт, посвящённый творчеству Бориса Турецкого
 Борис Турецкий на сайте Государственной Третьяковской галереи
 Борис Турецкий на сайте галереи pop/off/art
 Борис Турецкий. Неизвестные страницы Российского авангарда
 Борис Турецкий на сайте Музея АРТ4 Игоря Маркина

Источники 
 Абстракция в России. XX век. — : Palace Editions, 2001.
 Валяева М. Морфология русской беспредметности. — : Виртуальная галерея, 2003. — 584 с. — ISBN 5-98181-001-7.

Художники неофициального искусства СССР